Bruce Dickinson
Dickinson Richards
Emily Dickinson
Angie Dickinson
Rick Dickinson
Janice Dickinson
Roscoe Gilkey Dickinson

Localidades
Dickinson (Texas)
Condado de Dickinson
Dickinson (Dacota do Norte)

Outros
5272 Dickinson
Dickinson (série de televisão)

Desambiguação